Literatura
The City (Maxmilian Weber) - livro
The City (Ilia Varshavsky) - livro
The City (Atlan) - um romance da série "Atlan", de Jane Gaskell

Música
The City (álbum) - de Vangelis

Televisão
The City (série de televisão) - derivada de Loving

Cinema
The City (1914) - filme com Gertrude Claire
The City (1916) - filme com Thurlow Bergen
The City (1926) - filme com Nancy Nash
The City (1939) - documentário
The City (1998) - filme de David Riker